Oden (Odèn, Odén, Öden) est un nom commun et un nom propre.

Patronyme 

 Greg Oden (1988-), joueur américain de basket-ball.
 Ida Odén (1987-), handballeuse suédoise.
 Kimberley Oden (1964-), joueuse américaine de volley-ball.
 Songül Öden (1979-), actrice turque.
 Takahashi Oden (1848-1879), criminelle japonaise.
 Thomas Clark Oden (1931-2016), théologien méthodiste américain.

Toponyme 

 Odèn, commune de la province de Lleida en Catalogne (Espagne);
 Oden, village américain de l'Arkansas.

Cuisine 
 L'oden, un pot-au-feu japonais.